Collegio elettorale di Cividale – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1866 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Cividale del Friuli – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1963 (collegio di Cividale) e dal 1963 al 1993 (collegio di Cividale del Friuli)
Collegio elettorale di Cividale del Friuli – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005